Il singolare del torneo di tennis Grapevine Women's Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kurumi Nara che ha battuto in finale Sesil Karatančeva 1-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Romina Oprandi (quarti di finale)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Jamie Hampton (primo turno)
 Shuai Zhang (quarti di finale)

 Coco Vandeweghe (primo turno)
 Camila Giorgi (primo turno)
 Ajla Tomljanović (semifinali)
 Kurumi Nara (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grapevine Women's Tennis Classic 2011